La Total Combat Wrestling è una federazione italiana di wrestling con sede a Milano.
Nel corso della sua storia ha svolto differenti tornei sia per assegnare titoli, che per stebilire il ruolo di #1 contender a uno di essi.
In alcune occasioni si sono svolti dei tornei per occasioni speciali, soprattutto benefici.

Risultati dei tornei

TCW Title 2007 
Il torneo si è svolto il 2 dicembre 2007 a Taglio di Po, (RO) a Botte Sotto l'Albero 2007. Il campione uscente Ace rese vacante il TCW Title perché abbandonò la federazione, il General Manager, Pietro Mazzara, mise in palio il titolo in un torneo.

TCW Tag Team Titles 2009 
Il torneo venne stabilito dopo che il General Manager, Pietro Mazzara, dichiarò vacanti i TCW Tag Team Titles detenuti da Il Marchese & Death Mask. I quarti di finale si svolsero il 23 maggio 2009 a Senigallia, (AN) a Senza Esclusione di Colpi 2009, mentre le semifinali e la finale ebbero luogo a Santo Stefano Ticino, (MI) il 4 luglio 2009 a Mezzogiorno di Fuoco 2009.

TCW Tag Team Titles 2012 
Il nuovo General Manager della TCW, Johnny Puttini, decise di instituire un torneo per riassegnare i TCW Tag Team Titles che erano stati ritirati il 27 febbraio 2010. Il torneo si svolse in due giorni, i quarti a Doppio Impatto 2012, il 28 aprile 2012 alla TCW Arena di Varese, mentre le semifinali e la finale ebbero luogo il 26 maggio 2012 a La Notte Dei Ribelli 2012, presso la TCW Arena di Varese.

Trofeo Cuore Ribelle 2014 
Il 21 giugno 2014 si svolse all'evento La Notte della Pantera 2014 un torneo benefico a Carpineto Romano, (Roma).

Tutti i match di Extreme Panther erano valevoli per il TCW Rebel Title, il titolo che il wrestler deteneva all'epoca

Voci correlate 
 Wrestling

Collegamenti esterni 
 
 

Total Combat Wrestling